

Persone 
 Marco Lazaga – calciatore paraguaiano
 Pedro Lazaga – regista e sceneggiatore spagnolo
 Sebastián de Eslava y Lazaga – generale e amministratore coloniale spagnolo

Altro 
 Classe Lazaga – classe di motovedette utilizzate nella zona economica esclusiva di Spagna, Marocco e Colombia